Herbert Schultze peut désigner :
 Herbert Schultze (1909-1987), Korvettenkapitän de U-boot allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
  Herbert Schultze (1931-1970), pilote automobile allemand.

Voir aussi